Моніка Селеш була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Габріелу Сабатіні з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

  Штеффі Граф (півфінал)
  Моніка Селеш (переможниця)
  Габріела Сабатіні (фінал)
  Мері Джо Фернандес (півфінал)
  Зіна Гаррісон-Джексон (чвертьфінал)
  Дженніфер Капріаті (чвертьфінал)
  Мануела Малєєва-Fragniere (чвертьфінал)
  Наташа Звєрєва (2 коло)
  Барбара Паулюс (4 коло)
  Наталі Тозья (4 коло)
  Гелен Келесі (2 коло)
  Емі Фрейзер (3 коло)
  Лаура Гільдемейстер (3 коло)
  Розалін Феербенк-Нідеффер (2 коло)
  Наоко Савамацу (3 коло)
  Раффаелла Реджі (4 коло)
 Лорі Макніл (3 коло)
 Манон Боллеграф (2 коло)
 Катаріна Ліндквіст (2 коло)
 Сьюзен Слоун (2 коло)
 Гретхен Магерс (3 коло)
 Регіна Райхртова (4 коло)
 Мередіт Макґрат (3 коло)
 Керрі Каннінгем (2 коло)
 Жюлі Алар (2 коло)
 Енн Гроссман (3 коло)
 Маріанн Вердел (4 коло)
 Каті Каверзасіо (2 коло)
 Вілтруд Пробст (2 коло)
 Ева Швіглерова (3 коло)
 Стефані Реге (2 коло)
 Елізабет Смайлі (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2 
{{Теніс16 3
|RD1= Перше коло
|RD2= Друге коло
|RD3= Третє коло
|RD4= Четверте коло

|RD1-seed03=
|RD1-team03= Л Савченко
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= К Габшудова
|RD1-score04-1=2
|RD1-score04-2=3
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= Л Феррандо
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=0
|RD1-score05-3=6
|RD1-seed06=
|RD1-team06= Н Медведєва
|RD1-score06-1=4
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=2

|RD1-seed11=
|RD1-team11= Д Фейбер
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=77
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12=
|RD1-score12-1=3
|RD1-score12-2=61
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= Б Шултс
|RD1-score13-1=711
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= С Мартін 
|RD1-score14-1=69
|RD1-score14-2=4
|RD1-score14-3=

|RD2-seed01=16
|RD2-team01= Р Реггі
|RD2-score01-1=3
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=6
|RD2-seed02=
|RD2-team02= Л Савченко
|RD2-score02-1=6
|RD2-score02-2=3
|RD2-score02-3=4

|RD2-seed03=
|RD2-team03= Л Феррандо
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=2
|RD2-score03-3=3
|RD2-seed04=23
|RD2-team04= М Макґрат 
|RD2-score04-1=2
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=6

|RD2-seed05=19
|RD2-team05= К Ліндквіст
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=65
|RD2-score05-3=3
|RD2-seed06=
|RD2-team06= Д Фейбер
|RD2-score06-1=2
|RD2-score06-2=77
|RD2-score06-3=6

|RD2-seed07=
|RD2-team07= Б Шултс 
|RD2-score07-1=3
|RD2-score07-2=65
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=7
|RD2-team08={{nowrap| М Малеєва-Франьєре}}
|RD2-score08-1=6|RD2-score08-2=77|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=16
|RD3-team01= Р Реггі|RD3-score01-1=1
|RD3-score01-2=6|RD3-score01-3=6|RD3-seed02=23
|RD3-team02= М Макґрат 
|RD3-score02-1=6|RD3-score02-2=1
|RD3-score02-3=0

|RD3-seed03=
|RD3-team03= Д Фейбер
|RD3-score03-1=2
|RD3-score03-2=3
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=7
|RD3-team04=
|RD4-score02-1=6|RD4-score02-2=6|RD4-score02-3=
}}

 Секція 3 

 Секція 4 

 Нижня половина 

 Секція 5 

 Секція 6 

 Секція 7 

 Секція 8 

 Кваліфікація 

 Сіяні гравчині 

  Камілл Бенджамін (Promoted to Main Draw)  Рената Баранскі (2 коло)
  Беттіна Фулько (2 коло)
  Наталі Герре (1 коло)
  Клер Вуд (кваліфікувалася)  Ева Пфафф (2 коло)
  Медер Лаваль (кваліфікаційний матч)
  Мішелл Джаггерд (2 коло)
  Сандра Вассерман (кваліфікувалася)  Ху На (1 коло)
  Клаудія Чабалгойті (2 коло)
  Клодін Толеафоа (кваліфікувалася)  Нелле ван Лоттум (1 коло)
  Паскаль Етшеменеді (1 коло)
  Андреа Віейра (1 коло)
  Джулі Річардсон (кваліфікаційний матч)

 Кваліфікувалися 

 Рене Сімпсон-Алтер Стейсі Шеффлін Наталі Уссе Клодін Толеафоа Клер Вуд Яел Сегал Міріам Ореманс Петра Торен'''

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Lipton Championships, жінки, одиночний розряд
Lipton International Players Championships 1991